Joseph Anton Muxel ist der Name folgender Personen:

* Joseph Anton Muxel (Holzbildhauer) (1749–1814), deutscher Holzbildhauer 
 Joseph Anton Muxel (Maler) (1786–1842), deutscher Maler